Бэббит(т) - английская фамилия. Может означать:

 Бэббит — роман Синклера Льюиса.
 Бэббит, Арт (1907—1992) — американский художник-мультипликатор.
 Бэббитт, Брюс (род. 1938) — американский политик; министр внутренних дел США с 1993 по 2001 год, губернатор Аризоны с 1978 по 1987 год.
 Бэббитт, Исаак (1799—1862) — американский изобретатель одноимённого сплава.
 Бэббитт, Люк (род. 1989) — американский баскетболист.
 Бэббитт, Милтон (1916—2011) — американский композитор, теоретик музыки.
 Бэббит, Табита (1779—1853) — американский изобретатель круглой пилы.
 Бэббит, Эшли (1985—2021) — ветеран ВВС США, которую застрелили при занятии Капитолия США в 2021 году.